La regione di Moyen-Chari è una regione del Ciad. Il capoluogo è Sarh.

Suddivisione amministrativa 
La regione è divisa in 3 dipartimenti:

Note

Collegamenti esterni